Конвой Палау – Рабаул (10.11.43 – 18.11.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у листопаді 1943-го. 

Конвой сформували у важливому транспортному хабі Палау (на заході Каролінських островів), а місцем його призначення був Рабаул – головна передова база у архіпелазі Бісмарку, з якої провадились операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї.  

До складу конвою увійшли транспорти Кокай-Мару, Чосен-Мару, Шохо-Мару та Вельс-Мару (Wales Maru). Ескорт складався із допоміжних мисливців за підводними човнами CHa-3 та CHa-10.

10 листопада 1943-го судна вийшли із Палау та попрямували на південний схід, а 18 листопада прибули до Рабаулу. Хоча в цей період на комунікаціях архіпелагу Бісмарка вже активно діяли не лише підводні човни, але й авіація, проте проходження конвою відбулось без інцидентів.

Примітки 

Палау 11